En la mitología griega, el nombre de Cárope o Caropo puede referirse a: 

Cárope, rey de Cime, padre de Nireo con Aglaya.

Cárope, un tracio, padre de Eagro. Avisó al dios Dioniso del complot de Licurgo de Tracia contra él. El dios derrotó a Licurgo y a sus tropas tracias en una batalla. En agradecimiento entregó a Cárope el reino de los tracios y fue recompensado con el conocimiento de ritos secretos.

Cárope, un defensor de Troya, hijo de Hípaso y hermano de Soco. Fue asesinado por Odiseo.

Cárope, marido de Oia, hija de Céfalo y epónimo del demo ático de Oia.

Cárope, un perro de Acteón.

Sobrenombre de Heracles, con cuyo apelativo tenía una estatua cerca del monte Lafistio. Según los beocios a dicho monte subió el héroe con Cerbero, el perro del dios Hades.

Referencias